Центр охраны дикой природы, благотворительный фонд “Центр охраны дикой природы” (ЦОДП) — общественная некоммерческая организация, видящая своей задачей решение природоохранных проблем на территории России и стран СНГ. По рейтингу журнала "Карьера" среди благотворительных фондов России на 2004 год ЦОДП занимал 6-е место, а по рейтингу Центра ЭКОМ среди Российских "не-сетевых" экологических неправительственных организаций за 2005 год — 2-е место.

История 
«Центр охраны дикой природы» (ЦОДП /BCC — Biodiversity Conservation Center) возник в 1992 году. В этот период ЦОДП был крупнейшей в России национальной профессиональной неправительственной организацией, инициировавшей большое количество природоохранных проектов: по адаптации к условиям рыночной экономики федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), развитию региональных систем ООПТ, мобилизации общественной поддержки ООПТ (в том числе — инициировано проведение «Марша Парков» как первой общенациональной акции в поддержку ООПТ), созданию менеджмент-планов федеральных ООПТ, использованию спутниковой информации и геоинформационных систем (ГИС) для охраны живой природы в современных условиях и др. ЦОДП основал отделение на Кольском полуострове (Кольский ЦОДП), закрепил соглашения с партнерскими организациями в Беларуси и Украине.

Задачи 
ЦОДП видит свои задачи в:
 решении природоохранных проблем на территории России и стран СНГ:
 разработке и осуществлении природоохранных проектов в Северной Евразии;
 оказании информационной, методической и консультационной поддержки природоохранным инициативам;
 помощи координации действий природоохранных организаций в России и за рубежом;
 оказании поддержки заповедникам, национальным паркам и другим особо охраняемым природным территориям;
 разработке механизмов благотворительного финансирования охраны живой природы.

Программы

"Марш парков" 
Начиная с 1995 года и по настоящее время ЦОДП ежегодно по всей стране организует и координирует "Марш парков".

В 1998 году сотрудница ЦОДП и основной организатор "Марша парков" в тот момент Ирина Чебакова получила за работу в этой программе престижную премию .

Сейчас движение проведение  "Маршей парков" распространилось  на Украину, Белоруссию, Армению и государства Центральной Азии. Каждый год Марши парков проходят под разными девизами, в частности в 2015 году под девизом «Почвы – бесценное природное наследие». В рамках Марша проводится конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы». Лучшие работы пополняют Интернет-галерею на сайте ЦОДП.

По мнению Волгоградского портала "Городские вести": Марш парков "сегодня это — одно из самых масштабных природоохранных событий в России — за четверть века набралось около 6 миллионов участников".

"Природа в городе" 
Внимание программы сфокусировано на проблемах дикой природы на территории Москвы. По мнению представителей ЦОДП дикой природе на территории Москвы угрожают два основных фактора - сокращение и фрагментация природных сообществ (с 1994 по 2001 утрачено 10 тысяч га) и их деградация и уничтожения за счёт так называемого "интенсивного ухода" (утрачено более 10 тысяч га)
 В московском посёлке "Серебряный бор" построены переходы для мелких млекопитающих (ежей и др.) и герпетофауны (лягушек, тритонов, ужей). Достигнуто соглашение с владельцами дач , что в дальнейшем такие переходы для мелких представителей фауны будут планироваться при строительстве.
 В марте 2021 года Центр охраны дикой природы распространил пресс-релиз о появлении в Москве диких лисиц с целью успокоить горожан.

"Лесная программа" 
 Закладка Лемешевской дубравы на родине известного певца

Проекты

Стратегия управ­ления национальными парками России 
Осуществлена разработка основ ус­тойчивого жизнеобеспечения населения в национальных парках России, на примере  четырёх модельных территорий: национальных парков «Угра» и «Смоленское Поозерье» и биосферных заповедников «Катунский» и «Центрально-Лесной».

Участие в общественных кампаниях

Защита Химкинского леса 
18 января 2010 ЦОДП в коалиции с еще 40 российских организаций (Гринпис, WWF, сотрудники РАН и МГУ, Экологическая фахта по Северному Кавказу и многие др.) направил потенциальным участникам строительства трассы Москва - Санкт-Петербург (Европейскому банку реконструкции и развития, Европейскому инвестиционному банку, Vinci, Eurovia) открытое обращение с просьбой отказаться от инвестирования в экологически грязный и незаконный проект строительства скоростной автодороги через Химкинский лес.

13 сентября 2010 ЦОДП вошёл во вновь созданную коалицию "За леса Подмосковья".

22 октября 2010 года ЦОДП совместно с  другими экологическими организациями участвовал в подготовке и проведении "Большого экологического митинга" на Болотной площади.

20 декабря 2010 ЦОДП участвовал в пресс-конференции, посвященной проблеме Химкинского леса, в Доме Журналиста в Москве. От имени центра  о ценности Химкинского леса и альтернативах его вырубке выступил руководитель лесной программы Михаил Корпачевский.

13 апреля 2011 года ЦОДП совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, Гринписом России,
Движением в защиту Химкинского леса, Социально-Экологическим союзом, Союзом охраны птиц России направил открытое письмо президенту Д. А. Медведеву с просьбой запретить строительство скоростной магистрали через Химкинский лес.

Издания

Журналы 
 Журнал "Охрана дикой природы"
 "Russian Conservation News", 1994-1997 №№ 1-12, главный редактор Margaret Williams (в дальнейшем выходил без аффилиации с ЦОДП, c зимы 2007 года выпуск прекращён)
 Журнал "Лесной бюллетень" с 1996, вначале как приложение "Охраны дикой природы", с 199

Издания художественного наследия В. М. Смирина 
Сначала ЦОДП выпустил два препринта по рисункам выдающегося анималиста В. М. Смирина "Портреты зверей Командорских островов" (2007) и "Портреты степных зверей Европы и Северной Азии" (2008). Затем приступил к последовательной публикации многолетнего труда художника "Атласа млекопитающих СССР" под название  "Портретов зверей Северной Евразии", вышли три тома: Ластоногие (2010), Хищные (2015), Зайцеобразные (2018).

В 2020 году начат собр средств на полную оцифровку наследия этого художника на платформе "Планета". В кампании приняли участие Ю. Б. Норштейн и Н. Н. Дроздов.

Известный эколог А. М. Гиляров писал в рецензии на одну из книг этой серии:

Партнеры 

 Сотрудничает с утверждённым в 2000 году Фондом "Охрана природного наследия"

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Экооборона Московской области*